Statistici pentru Campionatul Național I din sezonul 1943/1944.

Prezentare generală
A fost disputat de 16 echipe, iar Club Atletic Oradea a câștigat campionatul. Numele cu care a jucat a fost Nagyváradi AC. A fost prima echipă din afara Budapestei care a câștigat titlul de la înființarea ligii în 1901.

Clasamentul ligii

Resultate

References
Hungary - List of final tables (RSSSF)